Парламентские выборы на Гренаде прошли 8 июля 2008 года, на которых были избраны 15 депутатов Палаты представителей. Оппозиционная партия Национально-демократический конгресс получила 11 мест в парламенте, завоевав большинство. Таким образом, НДК впервые с 1995 года стал правящей партией, а её лидер Тиллман Томас стал премьер-министром страны.

Результаты 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Партии
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/–
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/–
|-
|align=left|Национально-демократический конгресс
|align=right |29 007
|align=right |50,97
|align=right|+5,4
|align=right |11
|align=right|+4
|-
|align=left|Новая национальная партия
|align=right |27 189
|align=right |47,77
|align=right|–0,2
|align=right |4
|align=right|–4
|-
|align=left|Лейбористская платформа (GULP/PLM)
|align=right|478
|align=right|0,84
|align=right|–2,4
|align=right|—
|align=right|±0
|-
|align=left|Старая добрая демократическая партия
|align=right|3
|align=right|0,01
|align=right|—
|align=right|—
|align=right|—
|-
|align=left|Независимые
|align=right|12
|align=right|0.02
|align=right|—
|align=right|—
|align=right|—
|-
|align=left|Недействительных голосов
|align=right|222
|align=right|0,39
|align=right colspan=3|—
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (явка 80,3%)
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|56 911
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|15
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|align=left|Зарегистрированных избирателей
|align=right|70 869
|colspan=4|
|-
|align=left colspan=6|Источник: Grenada Broadcast
|}

Примечания 

Выборы 2008 года
2008 год на Гренаде
Выборы на Гренаде